Rohaniella, , 1927, een geslacht van vlinders uit de familie van de nachtpauwogen
 Rohaniella , 1940, een later homoniem van bovenstaande naam voor een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes, zie Rohania